El Mas d'en Serres és un mas situat al municipi de Gratallops a la comarca catalana del Priorat.

Referències 

Serres
Edificis de Gratallops